118-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

 118-я стрелковая дивизия
 118-я гвардейская стрелковая дивизия
 118-я егерская дивизия (Третий рейх)